89. Mistrzostwa Australii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Melbourne między 15 i 17 kwietnia 2011. Impreza była krajową eliminacją do składu reprezentacji Australii na mistrzostwa świata, które odbędą się na przełomie sierpnia i września.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2011 w Australii
2011 w lekkoatletyce
2011
Sport w Melbourne